Don't Bring Me Down (The Pretty Things), een nummer van The Pretty Things uit 1964
 Don't Bring Me Down (The Animals), een nummer van The Animals uit 1966
 Don't Bring Me Down (Electric Light Orchestra), een nummer van Electric Light Orchestra uit 1979
 Don't Bring Me Down (Sia), een nummer van Sia uit 2003